Aalto è un termine finlandese che significa letteralmente "onda". Utilizzato anche come cognome, il termine appare per la prima volta nel 1544 nel Rucouskiria Bibliasta, un libro di preghiere scritto dal teologo finlandese Mikael Agricola, considerato uno dei padri della lingua finlandese.

Persone 
 Aino Aalto – architetta e designer finlandese, prima moglie di Alvar Aalto
 Alvar Aalto – architetto, designer e accademico finlandese
 Antti Aalto – ex hockeista su ghiaccio e dirigente sportivo finlandese
 Antti Aalto – sciatore finlandese
 Artturi Aalto – politico e giornalista finlandese
 Arvo Aalto – politico finlandese
 Pekka Aalto – ultramaratoneta finlandese
 Eeli Aalto – pittore finlandese
 Elissa Aalto – architetto finlandese, seconda moglie di Alvar Aalto
 Erkki Aalto – ingegnere finlandese
 Fredrik Aalto – scrittore finlandese
 Henri Aalto – calciatore finlandese
 Hillevi Aalto – stilista finlandese
 Iiro Aalto – calciatore finlandese
 Ilmari Aalto – pittore finlandese
 Jaakko Aalto – giocatore di baseball finlandese
 Johan Fredrik Aalto – politico finlandese
 Jorma Aalto – funzionario finlandese
 Jorma Aalto – sciatore finlandese
 Jouni Aalto – hockeista su ghiaccio finlandese
 Juho Aalto – imprenditore edile finlandese
 Jussi Aalto – calciatore finlandese
 Jussi Aalto – fotografo finlandese
 Kalle Aalto – politico finlandese
 Kauko Aalto – scrittore finlandese
 Kuisma Aalto – chitarrista e cantante finlandese, membro del gruppo thrash metal Mokoma
 Lahja Aalto – militare finlandese
 Lyyli Aalto – politica finlandese
 Marja-Sisko Aalto – sacerdotessa della Chiesa evangelica luterana di Finlandia, prima transessuale MtF a ricoprire il ruolo
 Marjatta Aalto – micologa finlandese
 Markku Aalto – mezzofondista finlandese
 Matti Aalto – politico finlandese
 Oskari Aalto – militare finlandese
 Pami Aalto – docente universitario finlandese
 Pauliina Aalto – giocatrice di bowling finlandese
 Pekka Aalto – scrittore finlandese
 Pentti Aalto – linguista finlandese
 Pentti Aalto – scrittore finlandese
 Sami Aalto – ginnasta finlandese
 Simo Aalto – illusionista finlandese
 Teemu Aalto – hockeista su ghiaccio finlandese
 Timo Aalto – pittore e incisore finlandese
 Väinö Aalto – giornalista, scrittore e studioso di letteratura finlandese
 William Aalto – militante comunista statunitense della Brigata Abramo Lincoln

Edifici 
Vari edifici nel mondo sono intitolati ad Alvar Aalto, molti dei quali progettati da lui stesso:
 Aalto-Hochhaus – grattacielo progettato da Alvar Aalto a Brema
 Aaltohuset – edificio progettato da Alvar Alto ad Avesta
 Alvar-Aalto-Kulturhaus – centro culturale progettato da Alvar Aalto a Wolfsburg
 Biblioteca Alvar Aalto – biblioteca progettata da Alvar Aalto a Vyborg
 Museo Alvar Aalto – museo dedicato a Alvar Aalto a Jyväskylä
 Teatro Aalto – teatro progettato da Alvar Aalto a Essen
 Università Aalto – università di Helsinki intitolata ad Alvar Aalto

Altro 
 Aalto – gruppo musicale finlandese di musica trance
 Bicchiere Aalto – bicchiere progettato da Aino e Alvar Aalto
 Medaglia Alvar Aalto – premio di architettura istituito dalla SAFA